La saison 1928-1929 du Championnat d'Italie de football est la  de la première division italienne.

Les trente-deux meilleures équipes italiennes sont réparties en deux groupes A et B (indifféremment de leur zone géographique). Les premiers de chaque groupe se qualifient pour la finale, tandis que les sept derniers sont relégués en Serie B, la deuxième division.

L'AGC Bologne remporte la finale en battant le Foot Ball Club Torino et est donc sacré champion d'Italie pour la deuxième fois de son histoire.

Les 32 clubs participants

Barème des classements 
Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 points
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Compétition

Groupe A

Classement 
 
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Finale 
Les vainqueurs des groupes A et B s'affrontent en finale aller-retour. L'aller a lieu le  à Bologne et le retour le  à Turin. Une victoire vaut deux points, un match nul un point. Seuls les points sont pris en compte et non les buts marqués. En cas d'égalité, un match d'appui est joué. 

Finale

|}

Match d'appui

|}

Après un match d'appui, la victoire revient à l'AGC Bologne qui est donc sacré champion d'Italie.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF
  "Il Littoriale" Titre (titolo/testata) à choisir dans le "Criteri di Ricerca" ("Il Littoriale = actuel Corriere dello Sport - Stadio).

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1928-1929 Serie A
Championnat Italie Football 1928-1929 Serie A
Italie
Italie